

Geografia 
 Castellví de Rosanes – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Jakob Rosanes – scacchista, matematico e professore universitario ucraino
 Tamra Rosanes – cantante statunitense naturalizzata danese